Stil kan syfta på:

 Stil (arkitektur) – en viss uppsättning faktorer och formella egenskaper hos byggnader
 Stil (facklitteratur) – krav på enkelhet och förståelighet i texten
 Stil (förening) – en svensk ideell organisation för personlig assistans, bildad 1984
 Stil (radioprogram) – ett radioprogram om mode och kulturhistoria i Sveriges Radio P1
 Klädstil – något som är förenligt med tidens rytm och smak
 Konststil – en stil inom konsten
 Musikstil – musikaliska former, stilar och genrer
 Stilart – inom litteraturvetenskap, samband mellan språk och ämnesinnehåll
 Stilsort – en uppsättning bokstäver, siffror och tecken med ett karakteristiskt och genomgående utseende 
 Språk och stil – en svensk språktidskrift

Se även
 Stilistik – ett forskningsområde som har sitt ursprung i retorikens elocutio (stilforskning)
 Stiliserad – en konstnärlig bearbetning där det typiska framhävs